Sankt Corona am Schöpfl – ex comune ora frazione di Altenmarkt an der Triesting, comune nel distretto di Baden (Bassa Austria)
 Sankt Corona am Wechsel – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)

Pagine correlate 
 Santa Corona